Vetluga (oroszul Ветлуга), a Volga bal oldali mellékfolyója Oroszország európai részének középső vidékén
 Vetluga (oroszul Ветлуга), város Oroszországban a hasonló nevű folyó mellett, a Nyizsnyij Novgorod-i terület Vetlugai járásának székhelye